Долговая яма — тюрьма, в исторические времена использовавшаяся государством для заключения должников по требованию кредитора.
 Долговая яма — американский фильм 1986 года.